Ragbi klub Trešnjevka je ragbijski klub iz Zagreba.

Klub je osnovan 1955. godine.

S vremenom klub je prestao s radom.

Vanjske poveznice 

Trešnjevka
Trešnjevka